Melnica est un toponyme qui peut désigner :
Melnica, une localité de Croatie situé dans la municipalité de Barban, comitat d'Istrie ;
Melnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Petrovac na Mlavi.